Giuseppe Torelli (componist) (1658-1709), een Italiaanse componist
 Giuseppe Torelli (wiskundige) (1721-1781), een Italiaanse wiskundige
 Giuseppe Torelli (maarschalk) (1763-1813), een Franse maarschalk
 Giuseppe Torelli (schrijver) (1815-1866), een schrijver uit het Koninkrijk Sardinië
 Giuseppe Torelli (politicus) (1940-2019), een Italiaanse politicus